Molekulska formula -{C4H9Br}- se može odnositi na:

 1-Bromobutan
 2-Bromobutan
 Tert-Butil bromid